Agnieszka Leszczyńska (1987-) – polska biegaczka
 Agnieszka Leszczyńska – polska muzykolog
 Agnieszka Kołacz-Leszczyńska (1972-) – polska polityk